Регул (α Льва) — ярчайшая звезда в созвездии Льва и одна из ярчайших звёзд неба.

Персоналии 
 Регул — святой епископ Санлиса.
 Регул — святой епископ Реймса.

 Регул Шотландский — святой, принёсший в Шотландию частицы мощей св. апостола Андрея Первозванного.
 Регул Африканский — святой епископ, мученик из Тосканы.

 Марк Атилий Регул — римский полко- и флотоводец времен Первой Пунической войны.

См. также 
 Рагуил
 Регулы